Сеньйорія ( — панування влади) — орган міського самоврядування в італійських містах-комунах XIII—XIV століть (Пріорат).
 Сеньйорія Негропонте (, Неґропонте, Неґропонт) — держава хрестоносців і венеційське володіння.
 Сеньйорія Хіос (італ. La signoria di Chio, грец. Ηγεμονία της Χίου) — недовговічна острівна генуезька держава, що знаходилася в Егейському морі, якою керувала династія Дзаккаріа.
 Пріорат (сеньйорія)